Szwajcaria:
 Scheuren – miejscowość w gminie Maur, w kantonie Zurych
 Scheuren – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Osoby:
 Caspar Scheuren – niemiecki malarz
 Josef Scheuren – niemiecki polityk